Brantzen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Brantzen (1912–1979), Priester des Bistums Mainz
 Hubertus Brantzen (* 1949), deutscher Theologe
 Klaus Brantzen (* 1958), Schauspieler und Sänger
Siehe auch:
Brandsen
Bransen